Sigismund I van Anhalt (1382-1405), vorst van Anhalt-Zerbst (1396-1405)
 Sigismund Kęstutaitis (+1440), grootvorst van Litouwen (1432-1440)
 Sigismund I van Polen (1467-1548), grootvorst van Litouwen (1505-1548) en koning van Polen (1506-1548)